

Astronomia
 Cratere Guilbert – cratere sulla superficie di Venere

Geografia
 Bois-Guilbert – comune francese situato nel dipartimento della Senna Marittima

Persone
 Aimé-Victor-François Guilbert (1812-1889) – cardinale e arcivescovo cattolico francese
 Ann Morgan Guilbert (1928-2016) – attrice statunitense
 Frédéric Guilbert (1994) – calciatore francese
 Guilbert de Lannoy (1386-1462) – cavaliere medievale fiammingo
 Jean-Jacques Guilbert (1928) – medico e pedagogista francese
 John Guilbert Avildsen (1935-2017) – regista, montatore e direttore della fotografia statunitense
 Yvette Guilbert (1865-1944) – cantante, attrice e scrittrice francese